Limburg kan være:

 Limbourg – en belgisk by
 Limburg an der Lahn – en tysk by
 Hertugdømmet Limburg – et hertugdømme, som i 1648 deltes
 Limburg (belgisk provins)
 Limburg (nederlandsk provins)
 Helge Limburg – tysk politiker ("Bündnis 90/Die Grünen")